|-
|6501 Isonzo||1993 XD|| align=right|15,1|| align=right|2,322|| align=right|0,121|| align=right|6,52|| align=right|3,537||MBA||5. december 1993||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(6502)||1993 XR1|| align=right|13,6|| align=right|2,298|| align=right|0,137|| align=right|5,28|| align=right|3,484||MBA||6. december 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6503)||1994 CP|| align=right|12,3|| align=right|2,846|| align=right|0,035|| align=right|2,93|| align=right|4,799||MBA||4. februar 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|6504 Lehmbruck||4630 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,421|| align=right|0,164|| align=right|6,09|| align=right|3,767||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|(6505)||1976 AH|| align=right|10,6|| align=right|3,204|| align=right|0,189|| align=right|17,62|| align=right|5,733||MBA||3. januar 1976||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|6506 Klausheide||1978 EN10|| align=right|13,7|| align=right|2,371|| align=right|0,051|| align=right|6,40|| align=right|3,650||MBA||15. marec 1978||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(6507)||1982 QD|| align=right|14,5|| align=right|2,218|| align=right|0,238|| align=right|4,13|| align=right|3,303||MBA||18. avgust 1982||Kleť||Z. Vávrová
|-
|6508 Rolcik||1982 QM|| align=right|13,7|| align=right|2,702|| align=right|0,212|| align=right|6,20|| align=right|4,440||MBA||22. avgust 1982||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6509)||1983 CQ3|| align=right|12,5|| align=right|2,792|| align=right|0,238|| align=right|6,41|| align=right|4,664||MBA||12. februar 1983||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|6510 Tarry||1987 DF|| align=right|12,8|| align=right|2,359|| align=right|0,225|| align=right|23,01|| align=right|3,623||MBA||23. februar 1987||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|6511 Furmanov||1987 QR11|| align=right|12,6|| align=right|2,602|| align=right|0,125|| align=right|8,07|| align=right|4,196||MBA||27. avgust 1987||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|6512 de Bergh||1987 SR1|| align=right|13,5|| align=right|2,571|| align=right|0,186|| align=right|11,02|| align=right|4,122||MBA||21. september 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(6513)||1987 UW1|| align=right|12,5|| align=right|2,619|| align=right|0,133|| align=right|8,75|| align=right|4,237||MBA||28. oktober 1987||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|6514 Torahiko||1987 WY|| align=right|12,9|| align=right|2,615|| align=right|0,243|| align=right|12,38|| align=right|4,228||MBA||25. november 1987||Geisei||T. Seki
|-
|(6515)||1988 MG|| align=right|14,1|| align=right|2,283|| align=right|0,151|| align=right|2,63|| align=right|3,449||MBA||16. junij 1988||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|6516 Gruss||1988 TC2|| align=right|14,7|| align=right|2,337|| align=right|0,200|| align=right|1,70|| align=right|3,573||MBA||3. oktober 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6517)||1990 BW|| align=right|13,8|| align=right|1,927|| align=right|0,048|| align=right|23,42|| align=right|2,674||MBA||21. januar 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|6518 Vernon||1990 FR|| align=right|12,4|| align=right|2,593|| align=right|0,302|| align=right|13,74|| align=right|4,174||MBA||23. marec 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|6519 Giono||1991 CX2|| align=right|14,0|| align=right|2,197|| align=right|0,157|| align=right|5,72|| align=right|3,255||MBA||12. februar 1991||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|6520 Sugawa||1991 HH|| align=right|14,4|| align=right|2,344|| align=right|0,198|| align=right|4,80|| align=right|3,588||MBA||16. april 1991||Kiyosato||S. Otomo; O. Muramatsu
|-
|6521 Pina||1991 LC1|| align=right|13,7|| align=right|2,432|| align=right|0,227|| align=right|9,93|| align=right|3,792||MBA||15. junij 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|6522 Aci||1991 NQ|| align=right|12,8|| align=right|2,386|| align=right|0,199|| align=right|22,13|| align=right|3,685||MBA||9. julij 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|6523 Clube||1991 TC|| align=right|15,1|| align=right|2,647|| align=right|0,420|| align=right|26,62|| align=right|4,305||MBA||1. oktober 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|6524 Baalke||1992 AO|| align=right|12,1|| align=right|2,353|| align=right|0,094|| align=right|22,18|| align=right|3,608||MBA||9. januar 1992||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|6525 Ocastron||1992 SQ2|| align=right|13,5|| align=right|2,485|| align=right|0,105|| align=right|3,25|| align=right|3,917||MBA||20. september 1992||Wrightwood||J. B. Child; G. Fisch
|-
|6526 Matogawa||1992 TY|| align=right|13,8|| align=right|2,216|| align=right|0,180|| align=right|5,12|| align=right|3,299||MBA||1. oktober 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6527)||1992 UF6|| align=right|13,7|| align=right|2,258|| align=right|0,151|| align=right|4,64|| align=right|3,391||MBA||31. oktober 1992||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|6528 Boden||1993 FL24|| align=right|13,8|| align=right|2,254|| align=right|0,175|| align=right|3,07|| align=right|3,383||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|6529 Rhoads||1993 XR2|| align=right|13,3|| align=right|2,346|| align=right|0,132|| align=right|6,51|| align=right|3,593||MBA||14. december 1993||Observatorij Palomar||Observatorij Palomar
|-
|6530 Adry||1994 GW|| align=right|12,6|| align=right|2,656|| align=right|0,167|| align=right|14,01|| align=right|4,328||MBA||12. april 1994||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|6531 Subashiri||1994 YY|| align=right|12,5|| align=right|3,210|| align=right|0,160|| align=right|2,44|| align=right|5,750||MBA||28. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|6532 Scarfe||1995 AC|| align=right|11,7|| align=right|3,172|| align=right|0,110|| align=right|5,09|| align=right|5,648||MBA||4. januar 1995||Victoria||D. D. Balam
|-
|6533 Giuseppina||1995 DM1|| align=right|13,3|| align=right|2,638|| align=right|0,040|| align=right|22,73|| align=right|4,285||MBA||24. februar 1995||Catalina Station||C. W. Hergenrother
|-
|(6534)||1995 DT1|| align=right|12,7|| align=right|3,172|| align=right|0,112|| align=right|23,39|| align=right|5,648||MBA||24. februar 1995||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|6535 Archipenko||3535 P-L|| align=right|12,6|| align=right|2,421|| align=right|0,179|| align=right|12,24|| align=right|3,766||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|6536 Vysochinska||1977 NK|| align=right|13,5|| align=right|2,339|| align=right|0,198|| align=right|6,42|| align=right|3,576||MBA||14. julij 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|6537 Adamovich||1979 QK6|| align=right|14,4|| align=right|2,179|| align=right|0,197|| align=right|4,03|| align=right|3,216||MBA||19. avgust 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|6538 Muraviov||1981 SA5|| align=right|12,8|| align=right|2,861|| align=right|0,088|| align=right|1,49|| align=right|4,837||MBA||25. september 1981||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|6539 Nohavica||1982 QG|| align=right|13,8|| align=right|2,658|| align=right|0,202|| align=right|2,28|| align=right|4,334||MBA||19. avgust 1982||Kleť||Z. Vávrová
|-
|6540 Stepling||1982 SL1|| align=right|14,4|| align=right|2,197|| align=right|0,172|| align=right|4,68|| align=right|3,255||MBA||16. september 1982||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6541)||1984 DY|| align=right|12,3|| align=right|3,141|| align=right|0,131|| align=right|00,72|| align=right|5,566||MBA||26. februar 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|6542 Jacquescousteau||1985 CH1|| align=right|13,8|| align=right|2,303|| align=right|0,120|| align=right|3,75|| align=right|3,495||MBA||15. februar 1985||Kleť||A. Mrkos
|-
|6543 Senna||1985 TP3|| align=right|14,1|| align=right|2,276|| align=right|0,214|| align=right|4,18|| align=right|3,434||MBA||11. oktober 1985||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(6544)||1986 SD|| align=right|13,2|| align=right|2,769|| align=right|0,112|| align=right|3,40|| align=right|4,606||MBA||29. september 1986||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(6545)||1986 TR6|| align=right|10,0|| align=right|5,119|| align=right|0,051|| align=right|12,01|| align=right|11,58||JUT||5. oktober 1986||PiwNica||M. Antal
|-
|6546 Kaye||1987 DY4|| align=right|11,4|| align=right|3,223|| align=right|0,107|| align=right|14,43|| align=right|5,786||MBA||24. februar 1987||Kleť||A. Mrkos
|-
|6547 Vasilkarazin||1987 RO3|| align=right|14,5|| align=right|2,542|| align=right|0,248|| align=right|4,94|| align=right|4,051||MBA||2. september 1987||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(6548)||1988 BO4|| align=right|11,2|| align=right|3,018|| align=right|0,063|| align=right|9,30|| align=right|5,242||MBA||22. januar 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|6549 Skryabin||1988 PX1|| align=right|14,1|| align=right|2,349|| align=right|0,130|| align=right|7,06|| align=right|3,600||MBA||13. avgust 1988||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|6550 Parler||1988 VO5|| align=right|13,9|| align=right|2,410|| align=right|0,169|| align=right|6,84|| align=right|3,740||MBA||4. november 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6551)||1988 XP|| align=right|13,6|| align=right|2,444|| align=right|0,208|| align=right|8,56|| align=right|3,821||MBA||5. december 1988||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(6552)||1989 GH|| align=right|12,6|| align=right|2,668|| align=right|0,143|| align=right|12,00|| align=right|4,357||MBA||5. april 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|6553 Seehaus||1989 GP6|| align=right|12,2|| align=right|3,053|| align=right|0,079|| align=right|13,33|| align=right|5,334||MBA||5. april 1989||La Silla||M. Geffert
|-
|6554 Takatsuguyoshida||1989 UO1|| align=right|14,3|| align=right|2,192|| align=right|0,218|| align=right|4,13|| align=right|3,244||MBA||28. oktober 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(6555)||1989 UU1|| align=right|13,4|| align=right|2,220|| align=right|0,096|| align=right|6,68|| align=right|3,307||MBA||29. oktober 1989||Chiyoda||T. Kojima
|-
|6556 Arcimboldo||1989 YS6|| align=right|13,8|| align=right|2,200|| align=right|0,134|| align=right|4,99|| align=right|3,264||MBA||29. december 1989||Kleť||A. Mrkos
|-
|6557 Yokonomura||1990 VR3|| align=right|12,1|| align=right|3,161|| align=right|0,187|| align=right|7,82|| align=right|5,620||MBA||11. november 1990||Minami-Oda||T. Nomura; K. Kawanishi
|-
|6558 Norizuki||1991 GZ|| align=right|14,4|| align=right|2,264|| align=right|0,063|| align=right|3,98|| align=right|3,407||MBA||14. april 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|6559 Nomura||1991 JP|| align=right|14,1|| align=right|2,349|| align=right|0,244|| align=right|9,72|| align=right|3,600||MBA||3. maj 1991||Minami-Oda||M. Sugano; K. Kawanishi
|-
|6560 Pravdo||1991 NP|| align=right|12,0|| align=right|2,356|| align=right|0,115|| align=right|23,25|| align=right|3,615||MBA||9. julij 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|6561 Gruppetta||1991 TC4|| align=right|13,6|| align=right|2,589|| align=right|0,186|| align=right|13,67|| align=right|4,165||MBA||10. oktober 1991||Observatorij Palomar||K. J. Lawrence
|-
|6562 Takoyaki||1991 VR3|| align=right|14,0|| align=right|2,263|| align=right|0,227|| align=right|5,17|| align=right|3,404||MBA||9. november 1991||Kitami||M. Yanai; K. Watanabe
|-
|6563 Steinheim||1991 XZ5|| align=right|14,5|| align=right|2,296|| align=right|0,068|| align=right|5,90|| align=right|3,479||MBA||11. december 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|6564 Asher||1992 BB|| align=right|15,9|| align=right|1,882|| align=right|0,267|| align=right|45,31|| align=right|2,581||MBA||25. januar 1992||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|6565 Reiji||1992 FT|| align=right|14,1|| align=right|2,172|| align=right|0,030|| align=right|2,40|| align=right|3,200||MBA||23. marec 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6566)||1992 UB2|| align=right|13,8|| align=right|2,278|| align=right|0,169|| align=right|3,94|| align=right|3,437||MBA||25. oktober 1992||Oohira||T. Urata
|-
|6567 Shigemasa||1992 WS|| align=right|14,0|| align=right|2,270|| align=right|0,197|| align=right|4,55|| align=right|3,419||MBA||16. november 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6568)||1993 DT|| align=right|14,2|| align=right|2,547|| align=right|0,167|| align=right|8,45|| align=right|4,064||MBA||21. februar 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6569)||1993 MO|| align=right|16,5|| align=right|1,627|| align=right|0,221|| align=right|22,64|| align=right|2,074||AMR||22. junij 1993||Observatorij Palomar||J. Mueller
|-
|6570 Tomohiro||1994 JO|| align=right|12,1|| align=right|3,134|| align=right|0,172|| align=right|14,44|| align=right|5,547||MBA||6. maj 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|6571 Sigmund||3027 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,480|| align=right|0,155|| align=right|6,30|| align=right|3,905||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|6572 Carson||1938 SX|| align=right|12,4|| align=right|2,544|| align=right|0,268|| align=right|2,61|| align=right|4,057||MBA||22. september 1938|| Turku || Y. Väisälä
|-
|6573 Magnitskij||1974 SK1|| align=right|13,3|| align=right|2,584|| align=right|0,124|| align=right|2,20|| align=right|4,154||MBA||19. september 1974||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|6574 Gvishiani||1976 QE1|| align=right|11,5|| align=right|3,401|| align=right|0,193|| align=right|17,73|| align=right|6,271||MBA||26. avgust 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|6575 Slavov||1978 PJ2|| align=right|12,4|| align=right|3,126|| align=right|0,157|| align=right|5,11|| align=right|5,525||MBA||8. avgust 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|6576 Kievtech||1978 RK1|| align=right|12,5|| align=right|3,118|| align=right|0,179|| align=right|2,63|| align=right|5,504||MBA||5. september 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(6577)||1978 VB6|| align=right|13,8|| align=right|2,328|| align=right|0,203|| align=right|23,69|| align=right|3,552||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|6578 Zapesotskij||1980 TQ14|| align=right|13,9|| align=right|2,423|| align=right|0,187|| align=right|3,59|| align=right|3,771||MBA||13. oktober 1980||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(6579)||1981 ES4|| align=right|13,3|| align=right|2,612|| align=right|0,182|| align=right|15,86|| align=right|4,221||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(6580)||1981 EW21|| align=right|15,3|| align=right|2,627|| align=right|0,124|| align=right|1,10|| align=right|4,257||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|6581 Sobers||1981 SO|| align=right|13,6|| align=right|2,300|| align=right|0,120|| align=right|6,01|| align=right|3,487||MBA||22. september 1981||Kleť||A. Mrkos
|-
|6582 Flagsymphony||1981 VS|| align=right|12,7|| align=right|2,776|| align=right|0,290|| align=right|8,93|| align=right|4,624||MBA||5. november 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|6583 Destinn||1984 DE|| align=right|12,4|| align=right|2,662|| align=right|0,100|| align=right|6,91|| align=right|4,342||MBA||21. februar 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|6584 Ludekpesek||1984 FK|| align=right|13,5|| align=right|2,273|| align=right|0,096|| align=right|4,75|| align=right|3,427||MBA||31. marec 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|6585 O'Keefe||1984 SR|| align=right|14,3|| align=right|2,370|| align=right|0,360|| align=right|22,38|| align=right|3,648||MBA||26. september 1984||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|6586 Seydler||1984 UK1|| align=right|13,9|| align=right|2,447|| align=right|0,155|| align=right|3,62|| align=right|3,827||MBA||28. oktober 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|6587 Brassens||1984 WA4|| align=right|13,4|| align=right|2,457|| align=right|0,065|| align=right|4,93|| align=right|3,850||MBA||27. november 1984||Caussols||CERGA
|-
|(6588)||1985 RC4|| align=right|12,6|| align=right|2,902|| align=right|0,067|| align=right|2,78|| align=right|4,942||MBA||10. september 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|6589 Jankovich||1985 SL3|| align=right|14,3|| align=right|2,273|| align=right|0,187|| align=right|5,30|| align=right|3,427||MBA||19. september 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych; L. I. Černych
|-
|6590 Barolo||1985 TA2|| align=right|11,6|| align=right|3,023|| align=right|0,103|| align=right|8,99|| align=right|5,256||MBA||15. oktober 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|6591 Sabinin||1986 RT5|| align=right|13,1|| align=right|2,757|| align=right|0,124|| align=right|4,53|| align=right|4,577||MBA||7. september 1986||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|6592 Goya||1986 TB12|| align=right|12,9|| align=right|2,757|| align=right|0,162|| align=right|4,22|| align=right|4,578||MBA||3. oktober 1986||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(6593)||1986 UV|| align=right|12,9|| align=right|2,750|| align=right|0,061|| align=right|4,50|| align=right|4,560||MBA||28. oktober 1986||Kleť||Z. Vávrová
|-
|6594 Tasman||1987 MM1|| align=right|13,2|| align=right|2,781|| align=right|0,160|| align=right|8,78|| align=right|4,637||MBA||25. junij 1987||Kleť||A. Mrkos
|-
|6595 Munizbarreto||1987 QZ1|| align=right|13,9|| align=right|2,430|| align=right|0,154|| align=right|5,45|| align=right|3,788||MBA||21. avgust 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|6596 Bittner||1987 VC1|| align=right|13,5|| align=right|2,589|| align=right|0,082|| align=right|4,92|| align=right|4,164||MBA||15. november 1987||Kleť||A. Mrkos
|-
|6597 Kreil||1988 AF1|| align=right|14,7|| align=right|2,587|| align=right|0,296|| align=right|3,30|| align=right|4,159||MBA||9. januar 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|6598 Modugno||1988 CL|| align=right|13,0|| align=right|2,699|| align=right|0,239|| align=right|10,18|| align=right|4,434||MBA||13. februar 1988||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|6599 Tsuko||1988 PV|| align=right|13,6|| align=right|2,267|| align=right|0,213|| align=right|5,19|| align=right|3,414||MBA||8. avgust 1988||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6600)||1988 QW|| align=right|14,1|| align=right|2,255|| align=right|0,211|| align=right|2,83|| align=right|3,386||MBA||17. avgust 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6601)||1988 XK1|| align=right|13,8|| align=right|2,373|| align=right|0,237|| align=right|2,27|| align=right|3,654||MBA||7. december 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|6602 Gilclark||1989 EC|| align=right|12,9|| align=right|1,871|| align=right|0,074|| align=right|22,67|| align=right|2,559||MBA||4. marec 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|6603 Marycragg||1990 KG|| align=right|12,7|| align=right|2,652|| align=right|0,203|| align=right|16,44|| align=right|4,317||MBA||19. maj 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|6604 Ilias||1990 QE8|| align=right|12,6|| align=right|2,780|| align=right|0,047|| align=right|6,43|| align=right|4,635||MBA||16. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(6605)||1990 SM9|| align=right|12,5|| align=right|2,892|| align=right|0,080|| align=right|3,17|| align=right|4,917||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|6606 Makino||1990 UF|| align=right|12,4|| align=right|3,103|| align=right|0,166|| align=right|5,03|| align=right|5,465||MBA||16. oktober 1990||Geisei||T. Seki
|-
|6607 Matsushima||1991 UL2|| align=right|12,5|| align=right|2,623|| align=right|0,113|| align=right|4,69|| align=right|4,246||MBA||29. oktober 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6608)||1991 VC4|| align=right|12,7|| align=right|2,451|| align=right|0,193|| align=right|11,12|| align=right|3,837||MBA||2. november 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(6609)||1992 BN|| align=right|11,4|| align=right|2,996|| align=right|0,118|| align=right|11,39|| align=right|5,184||MBA||28. januar 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6610)||1993 BL3|| align=right|12,9|| align=right|2,291|| align=right|0,173|| align=right|7,91|| align=right|3,468||MBA||28. januar 1993||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|(6611)||1993 VW|| align=right|16,5|| align=right|1,696|| align=right|0,485|| align=right|8,70|| align=right|2,208||APL||9. november 1993||Observatorij Palomar||E. F. Helin; J. Alu
|-
|6612 Hachioji||1994 EM1|| align=right|13,5|| align=right|2,423|| align=right|0,145|| align=right|3,84|| align=right|3,772||MBA||10. marec 1994||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|6613 Williamcarl||1994 LK|| align=right|12,3|| align=right|3,156|| align=right|0,176|| align=right|25,50|| align=right|5,605||MBA||2. junij 1994||Catalina Station||C. W. Hergenrother
|-
|6614 Antisthenes||6530 P-L|| align=right|13,5|| align=right|2,486|| align=right|0,157|| align=right|5,60|| align=right|3,918||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|6615 Plutarchos||9512 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,170|| align=right|0,127|| align=right|1,80|| align=right|3,197||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|6616 Plotinos||1175 T-1|| align=right|14,3|| align=right|2,417|| align=right|0,122|| align=right|6,09|| align=right|3,756||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|6617 Boethius||2218 T-1|| align=right|13,9|| align=right|2,211|| align=right|0,139|| align=right|3,43|| align=right|3,286||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|(6618)||1936 SO|| align=right|13,3|| align=right|1,875|| align=right|0,045|| align=right|23,84|| align=right|2,568||MBA||16. september 1936||Flagstaff||C. W. Tombaugh
|-
|6619 Kolya||1973 SS4|| align=right|10,7|| align=right|3,169|| align=right|0,188|| align=right|19,10|| align=right|5,640||MBA||27. september 1973||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|6620 Peregrina||1973 UC|| align=right|14,2|| align=right|2,679|| align=right|0,281|| align=right|7,63|| align=right|4,383||MBA||25. oktober 1973||Zimmerwald||P. Wild
|-
|6621 Timchuk||1975 VN5|| align=right|13,5|| align=right|2,543|| align=right|0,246|| align=right|7,12|| align=right|4,055||MBA||2. november 1975||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|6622 Matvienko||1978 RG1|| align=right|13,2|| align=right|3,243|| align=right|0,234|| align=right|1,78|| align=right|5,839||MBA||5. september 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(6623)||1979 MY2|| align=right|14,6|| align=right|2,483|| align=right|0,137|| align=right|4,55|| align=right|3,912||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(6624)||1980 SG|| align=right|13,9|| align=right|2,451|| align=right|0,157|| align=right|7,08|| align=right|3,837||MBA||16. september 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(6625)||1981 EX41|| align=right|12,9|| align=right|3,162|| align=right|0,184|| align=right|1,31|| align=right|5,623||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(6626)||1981 EZ46|| align=right|14,6|| align=right|3,025|| align=right|0,389|| align=right|2,13|| align=right|5,260||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(6627)||1981 FT|| align=right|14,1|| align=right|2,173|| align=right|0,083|| align=right|3,98|| align=right|3,202||MBA||27. marec 1981||Kleť||Z. Vávrová
|-
|6628 Dondelia||1981 WA1|| align=right|12,6|| align=right|2,905|| align=right|0,075|| align=right|2,93|| align=right|4,949||MBA||24. november 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|6629 Kurtz||1982 UP|| align=right|14,5|| align=right|2,179|| align=right|0,140|| align=right|2,13|| align=right|3,215||MBA||17. oktober 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|6630 Skepticus||1982 VA1|| align=right|13,7|| align=right|2,232|| align=right|0,201|| align=right|6,07|| align=right|3,335||MBA||15. november 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|6631 Pyatnitskij||1983 RQ4|| align=right|13,1|| align=right|2,470|| align=right|0,149|| align=right|7,14|| align=right|3,882||MBA||4. september 1983||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|6632 Scoon||1984 UX1|| align=right|13,9|| align=right|2,413|| align=right|0,120|| align=right|7,00|| align=right|3,747||MBA||29. oktober 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(6633)||1986 TR4|| align=right|12,8|| align=right|2,654|| align=right|0,189|| align=right|4,06|| align=right|4,323||MBA||11. oktober 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(6634)||1987 KB|| align=right|12,9|| align=right|2,373|| align=right|0,267|| align=right|10,73|| align=right|3,654||MBA||23. maj 1987||Campinas||Campinas
|-
|6635 Zuber||1987 SH3|| align=right|13,8|| align=right|1,890|| align=right|0,111|| align=right|24,24|| align=right|2,599||MBA||26. september 1987||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(6636)||1988 RK8|| align=right|13,9|| align=right|2,272|| align=right|0,119|| align=right|2,35|| align=right|3,423||MBA||11. september 1988||Smolyan||V. Škodrov
|-
|6637 Inoue||1988 XZ|| align=right|13,3|| align=right|2,406|| align=right|0,054|| align=right|4,69|| align=right|3,731||MBA||3. december 1988||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6638)||1989 CA|| align=right|13,6|| align=right|2,437|| align=right|0,162|| align=right|1,91|| align=right|3,803||MBA||2. februar 1989||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(6639)||1989 SO8|| align=right|12,4|| align=right|3,164|| align=right|0,134|| align=right|2,54|| align=right|5,627||MBA||25. september 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|6640 Falorni||1990 DL|| align=right|13,7|| align=right|2,266|| align=right|0,069|| align=right|5,21|| align=right|3,411||MBA||24. februar 1990||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|6641 Bobross||1990 OK2|| align=right|13,2|| align=right|2,779|| align=right|0,189|| align=right|4,88|| align=right|4,633||MBA||29. julij 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(6642)||1990 UE3|| align=right|12,0|| align=right|3,164|| align=right|0,247|| align=right|4,33|| align=right|5,626||MBA||26. oktober 1990||Oohira||T. Urata
|-
|6643 Morikubo||1990 VZ|| align=right|12,4|| align=right|3,104|| align=right|0,266|| align=right|2,85|| align=right|5,468||MBA||7. november 1990||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|6644 Jugaku||1991 AA|| align=right|11,8|| align=right|3,204|| align=right|0,139|| align=right|5,42|| align=right|5,735||MBA||5. januar 1991||Kitami||A. Takahashi; K. Watanabe
|-
|6645 Arcetri||1991 AR1|| align=right|12,5|| align=right|3,132|| align=right|0,199|| align=right|00,80|| align=right|5,543||MBA||11. januar 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|6646 Churanta||1991 CA3|| align=right|13,8|| align=right|1,925|| align=right|0,101|| align=right|17,59|| align=right|2,671||MBA||14. februar 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|6647 Josse||1991 GG5|| align=right|14,7|| align=right|2,207|| align=right|0,198|| align=right|1,15|| align=right|3,278||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(6648)||1991 PM11|| align=right|13,0|| align=right|2,548|| align=right|0,242|| align=right|4,79|| align=right|4,066||MBA||9. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|6649 Yokotatakao||1991 RN|| align=right|12,9|| align=right|2,535|| align=right|0,254|| align=right|7,20|| align=right|4,034||MBA||5. september 1991||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|6650 Morimoto||1991 RS1|| align=right|12,1|| align=right|2,597|| align=right|0,172|| align=right|12,50|| align=right|4,185||MBA||7. september 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6651)||1991 RV9|| align=right|13,9|| align=right|2,377|| align=right|0,066|| align=right|3,82|| align=right|3,664||MBA||10. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(6652)||1991 SJ1|| align=right|12,8|| align=right|2,646|| align=right|0,172|| align=right|14,16|| align=right|4,305||MBA||16. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|6653 Feininger||1991 XR1|| align=right|12,7|| align=right|2,911|| align=right|0,087|| align=right|1,99|| align=right|4,967||MBA||10. december 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|6654 Lulea||1992 DT6|| align=right|13,3|| align=right|3,155|| align=right|0,168|| align=right|5,90|| align=right|5,603||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|6655 Nagahama||1992 EL1|| align=right|11,4|| align=right|2,994|| align=right|0,086|| align=right|10,77|| align=right|5,181||MBA||8. marec 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|6656 Yokota||1992 FF|| align=right|12,1|| align=right|3,163|| align=right|0,157|| align=right|1,91|| align=right|5,625||MBA||23. marec 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|6657 Otukyo||1992 WY|| align=right|14,6|| align=right|2,279|| align=right|0,237|| align=right|5,08|| align=right|3,440||MBA||17. november 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|6658 Akiraabe||1992 WT2|| align=right|13,2|| align=right|2,291|| align=right|0,076|| align=right|4,62|| align=right|3,467||MBA||18. november 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6659)||1992 YN|| align=right|13,1|| align=right|2,372|| align=right|0,110|| align=right|5,22|| align=right|3,652||MBA||24. december 1992||Oohira||T. Urata
|-
|6660 Matsumoto||1993 BC|| align=right|14,3|| align=right|2,387|| align=right|0,190|| align=right|1,65|| align=right|3,687||MBA||16. januar 1993||Geisei||T. Seki
|-
|6661 Ikemura||1993 BO|| align=right|13,2|| align=right|2,376|| align=right|0,172|| align=right|2,70|| align=right|3,661||MBA||17. januar 1993||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(6662)||1993 BP13|| align=right|11,4|| align=right|2,600|| align=right|0,103|| align=right|12,52|| align=right|4,192||MBA||22. januar 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|6663 Tatebayashi||1993 CC|| align=right|12,8|| align=right|2,668|| align=right|0,135|| align=right|13,82|| align=right|4,356||MBA||12. februar 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|6664 Tennyo||1993 CK|| align=right|12,9|| align=right|2,379|| align=right|0,076|| align=right|4,86|| align=right|3,670||MBA||14. februar 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|6665 Kagawa||1993 CN|| align=right|11,9|| align=right|3,004|| align=right|0,074|| align=right|11,43|| align=right|5,205||MBA||14. februar 1993||Oohira||T. Urata
|-
|6666 Fro||1993 FG20|| align=right|14,2|| align=right|2,579|| align=right|0,238|| align=right|2,98|| align=right|4,141||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|6667 Sannaimura||1994 EK2|| align=right|13,2|| align=right|2,358|| align=right|0,075|| align=right|5,62|| align=right|3,619||MBA||14. marec 1994||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(6668)||1994 GY8|| align=right|11,9|| align=right|2,748|| align=right|0,154|| align=right|8,09|| align=right|4,555||MBA||11. april 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|6669 Obi||1994 JA1|| align=right|12,8|| align=right|2,202|| align=right|0,214|| align=right|6,23|| align=right|3,268||MBA||5. maj 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|6670 Wallach||1994 LL1|| align=right|12,0|| align=right|2,721|| align=right|0,294|| align=right|20,22|| align=right|4,488||MBA||4. junij 1994||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(6671)||1994 NC1|| align=right|12,4|| align=right|2,896|| align=right|0,153|| align=right|14,70|| align=right|4,928||MBA||5. julij 1994||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|6672 Corot||1213 T-1|| align=right|14,2|| align=right|2,413|| align=right|0,214|| align=right|4,80|| align=right|3,748||MBA||24. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|6673 Degas||2246 T-1|| align=right|13,0|| align=right|2,432|| align=right|0,213|| align=right|3,98|| align=right|3,791||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|6674 Cezanne||4272 T-1|| align=right|13,4|| align=right|2,459|| align=right|0,153|| align=right|3,75|| align=right|3,854||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|6675 Sisley||1493 T-2|| align=right|14,7|| align=right|3,075|| align=right|0,184|| align=right|1,58|| align=right|5,391||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|6676 Monet||2083 T-2|| align=right|13,1|| align=right|3,157|| align=right|0,158|| align=right|00,97|| align=right|5,607||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|6677 Renoir||3045 T-3|| align=right|11,4|| align=right|3,250|| align=right|0,091|| align=right|14,64|| align=right|5,858||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|6678 Seurat||3422 T-3|| align=right|12,6|| align=right|2,737|| align=right|0,033|| align=right|10,87|| align=right|4,528||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|6679 Gurzhij||1969 UP1|| align=right|14,0|| align=right|2,190|| align=right|0,033|| align=right|5,53|| align=right|3,240||MBA||16. oktober 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(6680)||1970 WD|| align=right|13,5|| align=right|2,322|| align=right|0,123|| align=right|7,32|| align=right|3,537||MBA||24. november 1970||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|6681 Prokopovich||1972 RU3|| align=right|14,1|| align=right|2,205|| align=right|0,146|| align=right|4,79|| align=right|3,275||MBA||6. september 1972||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|6682 Makarij||1973 ST3|| align=right|14,3|| align=right|2,363|| align=right|0,233|| align=right|5,91|| align=right|3,632||MBA||25. september 1973||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|6683 Karachentsov||1976 GQ2|| align=right|11,4|| align=right|3,088|| align=right|0,096|| align=right|14,58|| align=right|5,426||MBA||1. april 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|6684 Volodshevchenko||1977 QU|| align=right|12,9|| align=right|2,734|| align=right|0,138|| align=right|2,80|| align=right|4,519||MBA||19. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|6685 Boitsov||1978 QG2|| align=right|14,0|| align=right|2,233|| align=right|0,174|| align=right|3,73|| align=right|3,336||MBA||31. avgust 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|6686 Hernius||1979 QC2|| align=right|12,7|| align=right|2,948|| align=right|0,105|| align=right|2,38|| align=right|5,061||MBA||22. avgust 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|6687 Lahulla||1980 FN1|| align=right|14,3|| align=right|2,260|| align=right|0,021|| align=right|00,54|| align=right|3,397||MBA||16. marec 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|6688 Donmccarthy||1981 ER17|| align=right|12,8|| align=right|3,107|| align=right|0,171|| align=right|4,83|| align=right|5,474||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(6689)||1981 EQ24|| align=right|15,2|| align=right|2,213|| align=right|0,173|| align=right|4,43|| align=right|3,292||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|6690 Messick||1981 SY1|| align=right|13,3|| align=right|2,261|| align=right|0,153|| align=right|3,76|| align=right|3,399||MBA||25. september 1981||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(6691)||1984 DX|| align=right|13,9|| align=right|2,579|| align=right|0,245|| align=right|3,92|| align=right|4,142||MBA||26. februar 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6692)||1985 HL|| align=right|14,0|| align=right|2,563|| align=right|0,249|| align=right|6,87|| align=right|4,102||MBA||18. april 1985||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(6693)||1986 CC2|| align=right|13,8|| align=right|2,378|| align=right|0,281|| align=right|9,48|| align=right|3,666||MBA||12. februar 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6694)||1986 PF|| align=right|12,3|| align=right|2,639|| align=right|0,055|| align=right|5,55|| align=right|4,287||MBA||4. avgust 1986||Observatorij Palomar||INAS
|-
|6695 Barrettduff||1986 PD1|| align=right|13,1|| align=right|2,609|| align=right|0,205|| align=right|15,73|| align=right|4,213||MBA||1. avgust 1986||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|6696 Eubanks||1986 RC1|| align=right|12,8|| align=right|2,676|| align=right|0,194|| align=right|1,74|| align=right|4,376||MBA||1. september 1986||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|6697 Celentano||1987 HM1|| align=right|12,0|| align=right|3,226|| align=right|0,065|| align=right|11,59|| align=right|5,793||MBA||24. april 1987||Kleť||Z. Vávrová
|-
|6698 Malhotra||1987 SL1|| align=right|13,6|| align=right|2,441|| align=right|0,168|| align=right|2,48|| align=right|3,812||MBA||21. september 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|6699 Igaueno||1987 YK|| align=right|13,0|| align=right|2,582|| align=right|0,204|| align=right|4,90|| align=right|4,147||MBA||19. december 1987||Geisei||T. Seki
|-
|6700 Kubisova||1988 AO1|| align=right|13,5|| align=right|2,630|| align=right|0,094|| align=right|6,07|| align=right|4,264||MBA||12. januar 1988||Kleť||Z. Vávrová
|-
|6701 Warhol||1988 AW1|| align=right|12,6|| align=right|2,599|| align=right|0,145|| align=right|12,75|| align=right|4,190||MBA||14. januar 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6702)||1988 BP3|| align=right|12,6|| align=right|2,697|| align=right|0,137|| align=right|7,76|| align=right|4,429||MBA||18. januar 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6703)||1988 CH|| align=right|13,2|| align=right|2,561|| align=right|0,231|| align=right|4,96|| align=right|4,097||MBA||10. februar 1988||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(6704)||1988 CJ|| align=right|12,6|| align=right|2,760|| align=right|0,042|| align=right|3,15|| align=right|4,584||MBA||10. februar 1988||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(6705)||1988 RK5|| align=right|14,0|| align=right|2,223|| align=right|0,116|| align=right|1,65|| align=right|3,313||MBA||2. september 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6706)||1988 VD3|| align=right|13,9|| align=right|2,384|| align=right|0,217|| align=right|1,80|| align=right|3,681||MBA||11. november 1988||Chiyoda||T. Kojima
|-
|6707 Shigeru||1988 VZ3|| align=right|14,0|| align=right|2,287|| align=right|0,179|| align=right|6,18|| align=right|3,459||MBA||13. november 1988||Kitami||M. Yanai; K. Watanabe
|-
|6708 Bobbievaile||1989 AA5|| align=right|12,8|| align=right|2,446|| align=right|0,182|| align=right|12,09|| align=right|3,825||MBA||4. januar 1989||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|6709 Hiromiyuki||1989 CD|| align=right|13,7|| align=right|2,349|| align=right|0,162|| align=right|1,83|| align=right|3,600||MBA||2. februar 1989||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|6710 Apostel||1989 GF4|| align=right|12,6|| align=right|2,799|| align=right|0,225|| align=right|6,58|| align=right|4,683||MBA||3. april 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|6711 Holliman||1989 HG|| align=right|13,1|| align=right|2,566|| align=right|0,121|| align=right|14,74|| align=right|4,109||MBA||30. april 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|6712 Hornstein||1990 DS1|| align=right|14,2|| align=right|2,400|| align=right|0,123|| align=right|00,97|| align=right|3,718||MBA||23. februar 1990||Kleť||A. Mrkos
|-
|6713 Coggie||1990 KM|| align=right|13,4|| align=right|2,344|| align=right|0,080|| align=right|19,48|| align=right|3,588||MBA||21. maj 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|6714 Montreal||1990 OE2|| align=right|12,5|| align=right|2,557|| align=right|0,136|| align=right|14,56|| align=right|4,087||MBA||29. julij 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|6715 Sheldonmarks||1990 QS1|| align=right|13,3|| align=right|2,670|| align=right|0,007|| align=right|3,46|| align=right|4,362||MBA||22. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt; D. H. Levy
|-
|(6716)||1990 RO1|| align=right|12,8|| align=right|2,791|| align=right|0,059|| align=right|4,64|| align=right|4,661||MBA||14. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|6717 Antal||1990 TU10|| align=right|13,0|| align=right|2,806|| align=right|0,242|| align=right|6,37|| align=right|4,699||MBA||10. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|6718 Beiglbock||1990 TT12|| align=right|12,5|| align=right|2,913|| align=right|0,067|| align=right|1,56|| align=right|4,971||MBA||14. oktober 1990||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|6719 Gallaj||1990 UL11|| align=right|12,4|| align=right|2,758|| align=right|0,081|| align=right|3,23|| align=right|4,580||MBA||16. oktober 1990||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva; G. R. Kastelʹ
|-
|6720 Gifu||1990 VP2|| align=right|11,5|| align=right|3,092|| align=right|0,151|| align=right|14,87|| align=right|5,437||MBA||11. november 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(6721)||1990 VY6|| align=right|12,4|| align=right|2,928|| align=right|0,216|| align=right|17,01|| align=right|5,009||MBA||10. november 1990||Oohira||T. Urata
|-
|6722 Bunichi||1991 BG2|| align=right|12,4|| align=right|3,168|| align=right|0,191|| align=right|2,83|| align=right|5,638||MBA||23. januar 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|6723 Chrisclark||1991 CL3|| align=right|11,5|| align=right|3,195|| align=right|0,145|| align=right|17,76|| align=right|5,711||MBA||14. februar 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(6724)||1991 CX5|| align=right|11,8|| align=right|3,056|| align=right|0,149|| align=right|9,61|| align=right|5,342||MBA||4. februar 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6725)||1991 DS|| align=right|12,0|| align=right|3,144|| align=right|0,127|| align=right|2,34|| align=right|5,574||MBA||21. februar 1991||Karasuyama||S. Inoda; T. Urata
|-
|(6726)||1991 PS|| align=right|13,7|| align=right|2,288|| align=right|0,095|| align=right|4,30|| align=right|3,459||MBA||5. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(6727)||1991 TF4|| align=right|13,2|| align=right|2,636|| align=right|0,215|| align=right|3,22|| align=right|4,278||MBA||10. oktober 1991||Observatorij Palomar||K. J. Lawrence
|-
|(6728)||1991 UM|| align=right|14,2|| align=right|2,218|| align=right|0,100|| align=right|1,97|| align=right|3,303||MBA||18. oktober 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|6729 Emiko||1991 VV2|| align=right|12,5|| align=right|2,600|| align=right|0,173|| align=right|13,99|| align=right|4,191||MBA||4. november 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|6730 Ikeda||1992 BH|| align=right|11,8|| align=right|3,121|| align=right|0,155|| align=right|18,27|| align=right|5,513||MBA||24. januar 1992||Oohira||T. Urata
|-
|6731 Hiei||1992 BK|| align=right|13,6|| align=right|2,642|| align=right|0,229|| align=right|4,18|| align=right|4,294||MBA||24. januar 1992||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(6732)||1992 CG1|| align=right|12,2|| align=right|3,094|| align=right|0,123|| align=right|3,41|| align=right|5,441||MBA||8. februar 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6733)||1992 EF|| align=right|11,8|| align=right|3,020|| align=right|0,038|| align=right|9,18|| align=right|5,247||MBA||2. marec 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6734)||1992 FB|| align=right|11,2|| align=right|2,995|| align=right|0,119|| align=right|11,37|| align=right|5,182||MBA||23. marec 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|6735 Madhatter||1992 WM3|| align=right|13,7|| align=right|2,159|| align=right|0,079|| align=right|2,91|| align=right|3,172||MBA||23. november 1992||Oohira||T. Urata
|-
|6736 Marchare||1993 EF|| align=right|14,0|| align=right|2,402|| align=right|0,167|| align=right|3,11|| align=right|3,722||MBA||1. marec 1993||Oohira||T. Urata
|-
|6737 Okabayashi||1993 ER|| align=right|13,3|| align=right|2,329|| align=right|0,125|| align=right|00,82|| align=right|3,553||MBA||15. marec 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|6738 Tanabe||1993 FD1|| align=right|14,2|| align=right|2,339|| align=right|0,159|| align=right|00,48|| align=right|3,578||MBA||20. marec 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|6739 Tarendo||1993 FU38|| align=right|13,1|| align=right|3,232|| align=right|0,122|| align=right|2,47|| align=right|5,811||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|6740 Goff||1993 GY|| align=right|12,7|| align=right|2,565|| align=right|0,109|| align=right|14,80|| align=right|4,106||MBA||14. april 1993||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|6741 Liyuan||1994 FX|| align=right|13,4|| align=right|2,302|| align=right|0,195|| align=right|5,70|| align=right|3,493||MBA||31. marec 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|6742 Biandepei||1994 GR|| align=right|13,2|| align=right|2,334|| align=right|0,173|| align=right|5,47|| align=right|3,565||MBA||8. april 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|6743 Liu||1994 GS|| align=right|13,4|| align=right|2,236|| align=right|0,207|| align=right|8,13|| align=right|3,342||MBA||8. april 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|6744 Komoda||1994 JL|| align=right|13,8|| align=right|2,260|| align=right|0,189|| align=right|6,67|| align=right|3,396||MBA||6. maj 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|6745 Nishiyama||1994 JD1|| align=right|14,5|| align=right|2,228|| align=right|0,140|| align=right|6,07|| align=right|3,325||MBA||7. maj 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|6746 Zagar||1994 NP|| align=right|12,7|| align=right|2,601|| align=right|0,159|| align=right|12,71|| align=right|4,193||MBA||9. julij 1994||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|6747 Ozegahara||1995 UT3|| align=right|13,2|| align=right|2,974|| align=right|0,141|| align=right|4,03|| align=right|5,129||MBA||20. oktober 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|6748 Bratton||1995 UV30|| align=right|12,9|| align=right|2,472|| align=right|0,161|| align=right|4,11|| align=right|3,885||MBA||20. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|6749 Ireentje||7068 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,681|| align=right|0,251|| align=right|8,28|| align=right|4,389||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|6750 Katgert||1078 T-1|| align=right|12,4|| align=right|3,009|| align=right|0,104|| align=right|9,26|| align=right|5,218||MBA||24. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission 
© IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov